Neun Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Apollo nach dem Gott Apollon aus der griechischen Mythologie.

 HMS Apollo (1747), ein bewaffnetes Handelsschiff mit 20 Kanonen, die 1747 von den Franzosen erbeutet wurde und 1749 vor Madras Schiffbruch erlitt.
 HMS Apollo (1763), eine Fregatte fünfter Klasse mit 32 Kanonen, die 1763 als HMS Glory vom Stapel lief. Sie wurde 1774 umbenannt und 1786 abgewrackt.
 HMS Apollo (1794), eine Fregatte fünfter Klasse mit 38 Kanonen, die 1794 vom Stapel lief und 1799 vor Holland auf Grund lief.
 HMS Apollo (1799), eine Fregatte fünfter Klasse mit 36 Kanonen, die 1799 vom Stapel gelassen wurde und 1804 vor Portugal auf Grund lief.
 HMS Apollo (1805), eine Fregatte fünfter Klasse mit 38 Kanonen, die 1805 vom Stapel gelassen wurde. Sie wurde 1846 zum Truppentransporter umgebaut und 1856 abgewrackt.
 HMS Apollo (1891), ein Panzerdeckkreuzer der Apollo-Klasse, die 1891 vom Stapel lief. Sie wurde 1909 zum Minenleger umgerüstet und 1920 abgewrackt.
 HMS Apollo (1934), ein Leichter Kreuzer der Leander-Klasse, der 1934 vom Stapel lief. Sie wurde 1938 an die Royal Australian Navy übergeben und in HMAS Hobart umbenannt.
 HMS Apollo (M01) war ein Minenleger der Abdiel-Klasse, der 1943 vom Stapel lief und 1962 abgewrackt wurde.
 HMS Apollo (F70) war eine Fregatte der Leander-Klasse, der 1970 vom Stapel lief. Sie wurde 1988 an die pakistanische Marine verkauft und in Zulfiquar umgetauft.

Literatur 
 

Apollo